Miejscowości w USA:
 Pentwater – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
Gminy w USA:
 Pentwater (ang. Pentwater Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana